Moscovici:
 Ariel Moscovici (* 1956, București), un desenator și sculptor francez de origine română
 Pierre Moscovici, om politic francez

Nume de familie slave
Nume de familie românești
Nume de familie evreiești